Nemzeti Bajnokság I 1925—1926 — 23-й розіграш першості Угорщини, останній аматорський. Переможцем ліги став «Ференцварош», що перервав серію перемог клубу МТК, що тривала 10 чемпіонатів. Титул найкращого бомбардира сезону виграв нападник «Вашаша» Йожеф Такач з показником у 29 м'ячів.

Турнірна таблиця

Таблиця результатів

Бомбардири

Найкращий гравець року

Посилання 
 Чемпіонат Угорщини 1925-26 на rsssf.com 
 Чемпіонат Угорщини 1925-26 на magyarfutball.hu 
 Чемпіонат Угорщини 1925-26 на mla.hu 
 Повна статистика сезону 

Угорщина
Угорщина
1926